

Musica 
Grace Under Pressure – album dei Rush del 1984
Grace Under Pressure – album di John Scofield del 1992
Grace Under Pressure/Switching Off – singolo degli Elbow del 2004, dall'album Leaders of the Free World
Grace Under Pressure Tour – tour musicale dei Rush

Televisione 
 In fondo all'oceano (Grace Under Pressure) – episodio della seconda stagione di Stargate Atlantis